Daniel Álvarez López – calciatore messicano
 José Álvarez López – ex cestista spagnolo
 Yeray Álvarez López – calciatore spagnolo